Reissig ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Reissig (1877–1960), deutscher Filmschauspieler
 Christian Ludwig von Reissig (1784–1847), kaiserlich königlicher Rittmeister und Oberleutnant
 Cornelius August von Reissig (1781–1860), deutsch-russischer Konstrukteur wissenschaftlicher Instrumente und Astronom
 Heiko Reissig (* 1966), deutscher Opernsänger und Intendant
 Julio Herrera y Reissig (1875–1910), uruguayischer Schriftsteller
 Michael Reissig (* 1958), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Nicolas Reissig (* 1989), österreichischer Tennisspieler

Reissig bezeichnet:
 Reissig Automobil Werke, einen deutschen Automobilhersteller (1913–1914) in Reißig (Vogtland)

Siehe auch:
 Reißig
 Reisiger (Begriffsklärung)
 Reisig (Begriffsklärung)